Вишнёвая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от растения вишня.

Россия 
 Вишнёвая улица — улица во Владимире.
 Вишнёвая улица — улица в Данкове.
 Вишнёвая улица — улица в Екатеринбурге.
В Казани:
Вишнёвая улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
Вишнёвая улица — улица в посёлке Вознесенское Советского района.
 Вишнёвая улица — улица в Москве.
 Вишнёвая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Вишнёвая улица — улица в Нижнем Тагиле.
 Вишнёвая улица — улица в Пензе.
 Вишнёвая улица — улица в Сочи.
 В Томске:
 Вишнёвая улица — улица в Заварзине;
 Вишнёвая улица — улица в Октябрьском районе (садовое товарищество Связист).
 Вишнёвая улица — улица в Чебоксарах.

Крым 
 Вишнёвая улица — улица в Керчи.
 Вишнёвая улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Вишнёвая улица — улица в Донецке.
 Вишнёвая улица — улица в Одессе.
 Вишнёвая улица — улица в Ровно.
 Вишнёвая улица — улица в Хмельницком.